Holme kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holme – en bebyggelse og et ejerlav i Holme Sogn, Aarhus Kommune
 Holme (Bjerning Sogn) – et areal i Bjerning Sogn
 Holme (Brorstrup Sogn) – en bebyggelse i Brorstrup Sogn
 Holme (Dråby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dråby Sogn
 Holme (Erslev Sogn) – en bebyggelse i Erslev Sogn
 Holme (Farsø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Farsø Sogn
 Holme (Gelsted Sogn) – en bebyggelse i Gelsted Sogn
 Holme (Højst Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højst Sogn
 Holme (Vorning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vorning Sogn